Mit Sarmatia werden bezeichnet:

 Sarmatien, eine historische Region in Südosteuropa
 Korporacja Akademicka Sarmatia, eine Studentenverbindung in Polen
 Towarzystwo Żeglugowe Sarmacja, eine polnische Reederei von 1919–1926 
 Sarmatia (Kraton), Kratonfragment Balticas